Heartbreak on a Full Moon — восьмой студийный альбом Криса Брауна, выпущенный 31 октября 2017 года на лейбле RCA Records и включающий 45 треков.

Об альбоме 
Браун начал работать над новым диском спустя несколько ещё за недель до выхода седьмого студийного альбома Royalty, записав несколько новых треков в конце 2015 года. Далее он продолжал записывать новые песни в 2016 и 2017 годах, в том числе во время концертных туров  One Hell of a Nite Tour и The Party Tour. Браун также создал студию за пределами своего дома, где записал несколько песен для нового альбома. Также Браун сообщал о работе в журнале Complex: .

Из альбома было реализовано шесть синглов.

Отзывы 
Альбом получил умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Коммерческий успех 
С тиражом в первую неделю релиза в 25,000 копий и 68,000 альбомных эквивалентных единиц за три дня диск Heartbreak on a Full Moon дебютировал на 3-м месте в американском хит-параде Billboard 200, став для Брауна его 9-м диском, попавшим в лучшую десятку top-10. Также он стал 7-м сольным диском Брауна, дебютировавшим на первом месте в соул-чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.

Большой коммерческий успех альбома базируется, главным образом на массовом стриминге, как описывает эту ситуацию журнал Forbes: 

К концу 2017 года было продано 608,000 альбомных эквивалентных единиц в США, включая более 80,000 чистых продаж альбома, что позволило ему финишировать на 36-м месте среди самых успешных дисков года.

В 2018 году Heartbreak on a Full Moon занял 28-е место в списке самых популярных альбомов года журнала Billboard. С тиражом 25,000 проданных копий и 618,000 альбомных эквивалентных единиц в США за 2018 года диск финишировал на 44-м месте среди самых успешных дисков года.

Список композиций 
По данным RCA

Notes
  сопродюсер
  дополнительный сопродюсер
  неуказанный сопродюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы RCA Records
Альбомы Криса Брауна
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы, спродюсированные D. A. Doman